Brandel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Brandel alias Chuck Crate (1916–1992), kanadischer Faschist
 Josef Brandel (1901–1964), Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau
 Kuno Brandel (1907–1983), Werkzeugmacher und ab 1923 Mitglied im Kommunistischen Jugendverband Deutschlands
 Marc Brandel (1919–1994), englischer Autor und Fernsehproduzent
 Peter Johann Brandel (1668–1735), böhmischer Maler
 Sven Brandel (1898–1964), schwedischer Pianist 
 Terry Place-Brandel (* 1957), deutsche Volleyballspielerin US-amerikanischer Herkunft

Siehe auch:

 Brandl
 Brandeln